Psammastacus är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Psammastacus i familjen Cylindropsyllidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Leptastacidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Psammastacus